Scheibenwischer steht für:

 Scheibenwischer, ein Gerät zum Säubern der Front- oder Heckscheibe eines Kraftfahrzeuges, Flugzeugs, Schiffes oder eines Schienenfahrzeugs
 Scheibenwischer (Kabarett), eine deutsche Kabarettsendung
 Scheibenwischer (auch "Mattscheibe"), eine beleidigende Handgeste

Siehe auch: